La métropole américaine du Grand New York est desservie par un certain nombre d'aéroports.

Les aéroports principaux 

Trois aéroports assurent des dessertes internationale et nationale :
 deux se trouvent à l'intérieur des limites de la ville de New York :
 l'aéroport international de New York - John-F.-Kennedy situé dans l'arrondissement de Queens ;
 l'aéroport LaGuardia de New York, situé dans l'arrondissement de Queens, il est principalement utilisé pour les vols « nationaux » (États-Unis, mais aussi Canada).
 un situé dans l'État voisin du New Jersey entre les villes de Newark et Elizabeth :
 l'aéroport international Liberty de Newark.

Les aéroports secondaires 

D'autres aéroports sont également exploités dans le « grand New York » :

 l'aéroport de Teterboro (New Jersey), utilisé surtout pour des vols d'affaires.
 l'aéroport du comté de Westchester (État de New York), plateforme aéroportuaire d'importance régionale.

Les héliports 
Le « grand New York » possède également un héliport assurant les liaisons rapides par hélicoptères entre Manhattan et différents aéroports de la métropole :
 le Downtown Manhattan Heliport.

Aéroport à New York
Ville à plusieurs aéroports